María Ana de Zweibrücken-Birkenfeld-Bischweiler (18 de julio de 1753-4 de febrero de 1824) fue duquesa en Baviera, a través de su matrimonio con el duque Guillermo de Baviera. María Ana era una bisabuela de la emperatriz Isabel de Austria a través de su hijo el duque Pío Augusto de Baviera

Familia 
María Ana era segunda hija del conde palatino Federico Miguel del Palatinado-Zweibrücken-Birkenfeld-Bischweiler y de su esposa, la Condesa Palatina María Francisca del Palatinado-Sulzbach, y hermana de Maximiliano José, posterior rey de Baviera y de Amalia, la última electora y primera reina de Sajonia.

Matrimonio e hijos 
María Ana contrajo matrimonio con el duque Guillermo de Baviera, un hijo del conde palatino Juan de Gelnhausen y de su esposa Sofía Carlota de Salm-Dhaun, el 30 de enero de 1780 en Mannheim. Guillermo y María Ana tuvieron dos hijos:

un hijo de nombre desconocido (6 de mayo de 1782)
 María Isabel Amalia Francisca de Baviera (5 de mayo de 1784-1 de junio de 1849), desposó al Mariscal francés Louis Alexandre Berthier, I Duque de Wagram y tuvieron descendencia.
 Pío Augusto de Baviera (1 de agosto de 1786-3 de agosto de 1837), duque.

Ancestros

Referencias 

Casa de Wittelsbach
Católicos de Alemania
Duquesas de Baviera
Condesas Palatinas de Zweibrücken
Nacidos en Baden-Wurtemberg
Fallecidos en Bamberg
Nacidos en Schwetzingen